Bremen se poate referi la:

Locuri și state

Canada 
 Bremen, Saskatchewan

Germania
 Bremen, un oraș din nord-vestul Germaniei
 Bremen (land), unul din cele 16 landuri care compun Republica Federală Germania, alcătuit din Bremen și Bremerhaven
 (Arhi)Dieceza de Bremen, o (arhi)dieceză istorică catolică (787-1566) 
 Prince-Archbishopric de Bremen, un stat istoric la nord de oraș (1180-1648)
 Ducatul Bremen, un stat istoric creat în 1648
 Bremen-Verden, o administrație unificată a Ducatului Bremen și Principatului Verden (1648-1823)
 Arondismentul Bremen, o subdiviziune administrativă istorică a primului Imperiu Francez (1810-1813)

Statele Unite 
 Bremen, Alabama
 Bremen, Georgia
 Bremen, Indiana
 Bremen, Kentucky
 Bremen, Maine
 Bremen, Dakota de Nord
 Bremen, Ohio
 Bremen Township, Minnesota
 Bremen Township, Cook County, Illinois
 New Bremen, New York
 New Bremen, Ohio

Cărți
Bremen, manga de Haruto Umezawa
Bremen (Shannara), un personaj din Shannara de Terry Brooks

Avioane
 Bremen (avion)

Nave
 SS Bremen (1858)
 SS Bremen (1897)
 SS Prinzess Irene (1900)
 SMS Bremen
 German submarine Bremen
 SS Bremen (1929)
 SS Bremen (1957)
 MS Bremen
 F207 Bremen, o fregată de clasa Bremen

Altele
 Aeroportul Bremen
 Werder Bremen, un club de fotbal din Germania
 Universitatea din Bremen